Ахея (, ) е една от провинциите на Римската империя, като според Синекдема територията ѝ обхваща Коринтския провлак, полуостров Пелопонес и част от Тесалия в днешна Гърция.

Приморската област в Северен Пелопонес играе значима роля в политическия живот на Древна Гърция в периода на елинизма. Територията е завзета за Сената на Рим от Луций Мумий Ахаик след края на Четвъртата македонска война между. Осем века по-късно Ахея е постепенно загубена от Източната римска империя поради настанилите се там славянски племена.

Провинции на Римската империя
Преторианска префектура Илирик